Храбре́ц — название фильмов

 Храбрец (1997, ) — кинофильм, снятый по повести Грегори Макдональда The Brave (в русском переводе — «Отчаянный», «Смельчак»).
 Храбрец (2015) — мультипликационный фильм по мотивам удэгейской сказки, входит в состав сериала «Гора самоцветов».